En l'evangeli segons sant Mateu Jacob és el fill de Matan i el pare de Sant Josep. Per tant era l'avi de Crist.

Família de Jesús
Personatges del Nou Testament